Samir Handanovič (Ljubljana, 1984. július 14. –)  szlovén válogatott labdarúgó, jelenleg az olasz Internazionale játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 

Játékos pályafutását az ND Slovan együttesénél kezdte, majd a Domžale szerződtette, ahol két szezont töltött. Az Udinese 20 éves korában, 2004 nyarán igazolta le. 2005 nyarán a Trevisohoz, majd egy évvel később a Riminihez került kölcsönbe. Az Udinesehez 2007 nyarán került vissza. Morgan De Sanctis ekkor távozott a klubtól és ezáltal Handanović lett az első számú kapus. 2012. június 30-ig írta alá szerződését.

2011 májusában a Lazio elleni mérkőzésen hárította Mauro Zárate tizenegyesét. Ez volt a szezon során kivédett hatodik büntetője és ezzel rekordot állított fel a Serie A történtében.

2011 augusztusában újabb 5 éves szerződést írt alá.

2012 nyarától az Internazionale játékosa.

Válogatottban 
A szlovén labdarúgó-válogatottban 2004. november 17-én mutatkozott be egy Szlovákia elleni mérkőzésen. Részt vett a 2010-es labdarúgó-világbajnokságon.

Észtországban valóságos hőssé vált, miután a 2012-es Eb selejtezőiben kivédte Nemanja Vidić büntetőjét és ezáltal hozzásegítette Észtországot a pót-selejtezőhöz.

Statisztikái

Klubcsapatokban
Legutóbb frissítve: 2021. december 27-én lett.

A válogatottban

Jegyzetek

Források

További információk

Szlovén labdarúgók
Labdarúgókapusok
Az FC Treviso labdarúgói
Az AC Rimini 1912 labdarúgói
Az Udinese labdarúgói
Az SS Lazio labdarúgói
Az Internazionale labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
1984-ben született személyek
Élő személyek
A Serie A labdarúgói